Mužská dvouhra Maharashtra Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl jihoafrický tenista Kevin Anderson, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 26letý Čech Jiří Veselý, jenž ve finále zdolal běloruskou turnajovou osmičku Jegora Gerasimova, figurující na 96. příčce žebříčku, po třísetovém průběhu 7–6, 5–7 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Heineken Open 2015 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej poprvé od května 2019 vrátil do elitní světové stovky, když se na žebříčku ATP posunul ze 107. na 72. místo.

Na prahu vyření se Veselý ocitl již ve čtvrtfinále, v němž odvrátil dva mečboly Bělorusu Iljovi Ivaškovi. Rovněž tak v semifinále zachránil čtyři mečbolové hrozby Litevce Ričardase Berankise a dva ze tří tiebreaků vyhrál. V sezóně 2020 se tak stal prvním z pěti tenistů, kteří vyhráli turnaj po odvrácení mečbolu na cestě za titulem. Následně na něj navázali Reilly Opelka v Delray Beach, Novak Djoković v Dubaji, Ugo Humbert v Antverpách a John Millman v Nur-Sultanu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2020
ATP Tour 2020